Arvense (do latim: arvense-, adjectivo 'relativo aos campos') é a designação utilizada em agronomia e botânica para as culturas herbáceas fornecedoras de grãos e forragens e, por extensão, para classificar as plantas que crescem ou vivem em terras semeadas. A designação terrícola, embora possa ser mais abrangente por incluir todos os organismos que vivem sobre ou no solo, é em geral usada com um significado próximo, referindo as plantas que preferem solos recentemente mobilizados (como é o caso dos solos agrícolas).

Uso em taxonomia
O termo arvense, ou a sua variante arvensis, são frequentemente utilizados como epíteto específico na nomenclatura taxonómica de plantas (e outros organismos) que ocorrem em campos cultivados ou que são terrícolas. Entre as múltiplas espécies com esse epíteto contam-se:
 Anemopaegma arvense, uma planta medicinal nativa do Cerrado, Brasil;
 Cerastium arvense, uma planta cosmopolita comum em campos recentemente lavrados;
 Cirsium arvense, um cardo nativo da Eurásia, mas amplamente naturalizado;
 Equisetum arvense, uma herbácea perene das regiões frias do hemisfério norte;
 Lithospermum arvense, uma planta da família Boraginaceae;
 Melampyrum arvense, uma herbácea parasita da família Orobanchaceae;
 Thlaspi arvense, uma planta fétida da Eurásia naturalizada na América do Norte;
 Trifolium arvense, uma espécie de trevo amplamente cultivada.

Ecologia
Taxonomia